CR, Cr oz. cr je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Kostariko.
 oznaka za krom

Glej tudi 

Kratice